Sons of Thunder ("figli del tuono" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Sons of Thunder – album dei Labyrinth del 2000

Televisione 
 Il figlio di Thunder (Sons of Thunder) – doppio episodio della quinta stagione di Walker Texas Ranger
 Sons of Thunder – serie televisiva statunitense, spin-off di Walker Texas Ranger